White Cloud kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
White Cloud (Kansas)
White Cloud (Michigan)